PFL 9, den nionde MMA-galan i 2019 års säsong av Professional Fighters League går av stapeln 31 oktober 2019 på Mandalay Bay i Las Vegas, NV, USA.

Bakgrund
Det är den tredje galan i årets slutspel och innehåller matcher i viktklasserna tungvikt och lätt tungvikt.

Ändringar
Kelvin Tiller fick komma tillbaka in i turneringen på semifinalnivå trots att han åkte ut i kvarten mot Isajev. Detta på grund av att både Alex Nicholson och Francimar Barosso var oförmögna att fortsätta efter deras plågade och foul-fyllda kvartsfinal.

Invägning
Vid invägningen till PFL 9 vägde utövarna följande:

Resultat

Turneringsträd

2019 års slutspel i tungvikt

2019 års slutspel i lätt tungvikt

Referenser

Noter

Externa länkar
www.pflmma.com

Professional Fighters League-evenemang